Margaretha van Valois (1553-1615), de naam in het Nederlands van Reine Margot
La reine Margot (1845), een Franse roman van Alexandre Dumas père
La reine Margot (1954), een Franse film uit 1954, of
La reine Margot (1994), een Franse film uit 1994.